Styx Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Styx Creek (Slate Creek), Bach in British Columbia, Kanada, und Washington, Vereinigte Staaten
 Styx Creek (Taieri River), Fluss in Neuseeland